Северное Даньозеро — пресноводное озеро на территории Куземского сельского поселения Кемского района Республики Карелии.

Общие сведения 
Площадь озера — 1,3 км². Располагается на высоте 67,3 метров над уровнем моря.

Форма озера лопастная, округлая. Берега изрезанные, каменисто-песчаные, преимущественно заболоченные.

Из залива на западной стороне озера вытекает безымянный водоток, который, протекая через Южное Даньозеро, впадает в озеро Гагарино, через которое протекает река Воньга, впадающая, в свою очередь, в Белое море.

В северной части озера расположен один небольшой остров без названия.

Населённые пункты и автодороги вблизи водоёма отсутствуют.

Код объекта в государственном водном реестре — 02020000711102000003610.

См. также 
 Озёра Карелии

Примечания

Дополнительная литература 
 

Бассейн Воньги
Озёра Кемского района